

Юбілейнинське сільське поселення — сільське поселення, Кіренський район, Іркутська область
 Юбілейнинське сільське поселення — сільське поселення, Краснокаменський район, Забайкальський край